Il detentore del titolo era Bill Tilden ma quest'anno non ha partecipato al torneo.

Gerald Patterson ha battuto in finale Randolph Lycett 6-3 6-4 6-2.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1922